Oskar Homolka, attore cinematografico austriaco
Paul Bernardo e Karla Homolka, assassini seriali canadesi